23 februari 2002

I detta lopp krigade främst Johann Mühlegg, Spanien och Michail Ivanov, Ryssland om guldet. Andrus Veerpalu gjorde en mycket stark avslutning av loppet och var nära att hota de två i täten. Senare visade det sig att Mühlegg hade dopat sig med darbepoetin och han ifråntogs guldet. De tre svenskarna i tävlingen kom tidsmässigt mycket långt efter täten.

Medaljörer

Resultat

Två skidåkare bröt loppet: Justin Wadsworth, USA och Haritz Zunzunegui, Spanien. I efterhand diskvalificerades Johann Mühlegg, Spanien (2.06.05,9) och Marc Mayer, Österrike (2.16.51,1).

Referenser

Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2002